Латам има више значења:
 Латам (Илиноис)
 Латам (Канзас)
 Латам (Занзибарски архипелаг), острво